Селемджа́ — река в Амурской области России, левый приток Зеи.

По реке получила название верхнепалеолитическая селемджинская культура.

Этимология 

Русская форма названия образована от эвенкийского сэлэмдэ, сэлэнгдэ, сэлэмэ — «железо, железная река», «железистая», «опасная селями», где сэлэ — «железо», -нгдэ — словообразовательный суффикс. Происхождение названия подтверждается наличием в долине Селемджи железных рудопроявлений. У эвенков принято давать названия металлам по рекам, в долинах которых они находились.

Гидрография 
Длина — 647 км, площадь бассейна — 68,6 тыс. км². Является крупнейшим по длине и площади бассейна притоком Зеи.

Берёт начало на стыке хребтов Ям-Алинь и Эзоп на высоте 1525 метров. Протекает в северо-западном и юго-западном направлениях, в зоне тайги и хвойно-широколиственных лесов. В верховьях, до посёлка Экимчан, — типично горная река с уклоном 0,06 ‰; ниже (до села Селемджинск) — полугорная, русло извилистое; в низовьях, протекая по северной окраине Зейско-Буреинской равнины, обретает равнинный характер.

Скорость течения на плёсах составляет 1,4-1,6 м/с, на перекатах — до 3 м/с. Ширина русла колеблется от 100 до 600 м. Русловые отложения в основном состоят из гальки.

Гидрология 
Питание преимущественно дождевое. Средний годовой расход воды в устье — 707 м³/с, наибольший (июль) — 10 300 м³/с, наименьший (март) — 5 м³/с, не редки наводнения в летний период. Замерзает в начале ноября, вскрывается в конце апреля—начале мая, толщина льда от 121 до 164 см. Средняя температура воды составляет 18 °C (июль, в низовьях). Во время бурных паводков часты наводнения.

Средняя мутность воды 80 г/м³. Минерализация воды реки небольшая. Вода относится к гидрокарбонатному классу и кальциевой группе.

Сток 
Среднемноголетний расход воды в устье 707 м³/с, объём стока 22,314 км³/год. Вклад водного стока Селемджи составляет около 70 % стока Зеи ниже их слияния. 89,7 % годового водного стока приходится на весенне-летний период; на осенне-зимний — 10,3 %. Наименьший расход воды не более 5 м³/с. Среднемноголетний сток взвешенных наносов — около 1,78 млн т.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Амурскому бассейновому округу, речной бассейн реки Амур, речной подбассейн реки — Зея, водохозяйственный участок реки — Селемджа.

Код объекта в государственном водном реестре — 20030400312118100033848.

Хозяйственное значение 
Судоходна от села Норск до устья, этот участок протяжённостью 146 км входит в перечень водных путей РФ. В высокую воду возможно прохождение судов до Экимчана (405 км от устья). Навигационный период — 154 дня. У посёлка Февральск реку пересекает Байкало-Амурская магистраль.

В верховьях обнаружены месторождения золота, также имеются запасы каменного угля, железной руды, олова, сурьмы, молибдена, вольфрама, меди, известняка.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 16 км: Малдакита
 32 км: Сингуч
 36 км: Гирбичек
 48 км: Ульма
 70 км: Абайканка
 76 км: Медведка
 78 км: Мамын
 90 км: Некля
 106 км: Уландочка
 119 км: Большие Будаки
 124 км: Холодный
 132 км: Альдикон
 137 км: Большая Басманка
 145 км: Малая Басманка
 148 км: Нора
 155 км: Червинка
 181 км: Бурундушка
 183 км: протока Веселая
 196 км: Березовый
 206 км: Бысса
 227 км: Икинда
 245 км: река без названия
 262 км: Уликагут
 271 км: Сивак
 287 км: Дягдякан
 289 км: Чалба
 297 км: Индукачи
 298 км: Эльгакан
 304 км: Малая Эльга
 304 км: Средняя Конто
 327 км: Нижняя Стойба
 331 км: Большая Эльга
 332 км: Каменушка
 333 км: Гербикан
 341 км: Верхняя Стойба
 363 км: Дигаткан
 376 км: Ахмата
 378 км: Козырь
 381 км: Русиновский
 389 км: Мода
 390 км: Тарынах
 395 км: Ангелокит
 396 км: Огоджа
 407 км: Семертак
 410 км: Мотор
 412 км: Гербичан
 421 км: Кера
 434 км: река без названия
 435 км: Большой Караурак
 440 км: Унерикан
 445 км: Малый Караурак
 454 км: Брюс
 457 км: Кенурах
 470 км: Петрова
 474 км: Куруйкана
 482 км: Селиткан
 486 км: Максин
 490 км: Перевоз
 496 км: Харга
 502 км: река без названия
 505 км: Малый Неэрген
 509 км: Большой Неэрген
 517 км: Селан
 531 км: Кочегар
 535 км: Кумусун
 540 км: Калактах
 545 км: Салтарай
 556 км: Карколбо
 563 км: Куга
 568 км: Тох-Урак
 570 км: Борзак
 576 км: Китэма
 582 км: Коврижка
 584 км: Деер
 589 км: Дюх-Коган
 597 км: Ненатычаг
 601 км: Каменка
 605 км: Баранджа
 605 км: Дюх-Макит
 609 км: Бурунда
 612 км: Кипучая
 614 км: Сорукан
 618 км: Харгу-Макит
 627 км: река без названия

Примечания

Литература 
 Гидроэкологический мониторинг зоны влияния Зейского гидроузла. — Хабаровск: ДВО РАН, 2010. — 354 с. ISBN 978-5-7442-1458-6
 
 
 

Притоки Зеи
Реки Селемджинского района
Реки Мазановского района